Raïssa est le premier tome de la série de bande dessinée Les Mondes de Thorgal - Louve, dont le scénario a été écrit par Yann et les dessins réalisés par Roman Surzhenko. L'album fait partie d'une série parallèle (Les Mondes de Thorgal) qui suit les aventures de personnages marquants de la série Thorgal.

Synopsis 
Louve et Aaricia vivent au village viking. Thorgal est absent depuis longtemps. Leur relation est conflictuelle et toutes deux sont mal-aimées par les autres habitants, en particulier Louve qui s'attire l'animosité des garçons du village.
Sur la plage où Thorgal fut jadis trouvé par Leif Haraldsson, Louve ramasse un morceau d'objet fait dans le métal qui n'existe pas. Aaricia veut que sa fille s'en débarrasse pour ne pas offenser les dieux mais Louve refuse et s'enfuit dans la forêt.

Là, elle rencontre Griz, une louve, qui lui raconte l'histoire de sa déchéance de cheffe de clan au profit d'une louve noire nommée Raïssa. Louve promet à Griz de l'aider à retrouver sa place au sein de la meute.
Elle parvient à tirer une flèche dans l’œil de Raïssa qui, au lieu de la tuer, lui intime l'ordre d'entrer dans un terrier.
Louve se retrouve alors dans le monde d'Azzalepstön qui est une sorte de mage ayant recueilli de nombreux enfants et les ayant libérés de leur part sauvage. Il montre à Louve que sa part sauvage égorgera Thorgal. La petite fille se laisse donc convaincre d'être "libérée". 
Après la séparation, Azzalepstön montre à Louve sa part sauvage emprisonnée dans un cristal. Mais plus tard, il brise ce même cristal et confie à la Louve sauvage une mission : lui rapporter la main coupée du dieu Týr.

Profitant du désarroi d'Aaricia à la suite de la disparition de Louve, Lundgen tente de la séduire, argumentant également sur l'absence de Thorgal.

Publications 
 Le Lombard,  

Album des Mondes de Thorgal
Album de bande dessinée sorti en 2011
Loup dans la bande dessinée